Euchromius — рід лускокрилих комах родини вогнівок-трав'янок (Crambidae).

Види 

 Euchromius anapiellus (Zeller, 1847)
 Euchromius aris Schouten, 1988
 Euchromius bella (Hübner, 1796)
 Euchromius bleszynskiellus Popescu-Gorj, 1964
 Euchromius bleszynskii Roesler, 1975
 Euchromius brunnealis (Hampson, 1919)
 Euchromius californicalis (Packard, 1873)
 Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
 Euchromius circulus Schouten, 1992
 Euchromius confusus Schouten, 1992
 Euchromius cornus Schouten, 1990
 Euchromius discopis (Hampson, 1919)
 Euchromius donum Schouten, 1988
 Euchromius erum Schouten, 1988
 Euchromius galapagosalis Capps, 1966
 Euchromius geminus Schouten, 1988
 Euchromius gnathosellus Schouten, 1988
 Euchromius gozmanyi Bleszynski, 1961
 Euchromius gratiosella (Caradja, 1910)
 Euchromius hampsoni (Rothschild, 1921)
 Euchromius jaxartella (Erschoff, 1874)
 Euchromius keredjella (Amsel, 1949)
 Euchromius klimeschi Bleszynski, 1961
 Euchromius labellum Schouten, 1988
 Euchromius limaellus Bleszynski, 1967
 Euchromius locustus Schouten, 1988
 Euchromius malekalis Amsel, 1961
 Euchromius matador Bleszynski, 1966
 Euchromius micralis (Hampson, 1919)
 Euchromius minutus Schouten, 1992
 Euchromius mouchai Bleszynski, 1961
 Euchromius mythus Bleszynski, 1970
 Euchromius nigrobasalis Schouten, 1988
 Euchromius nivalis (Caradja in Caradja & Meyrick, 1937)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Euchromius ornatus Schouten, 1992
 Euchromius pulverosa (Christoph in Romanoff, 1887)
 Euchromius pygmaea (E. Hering, 1903)
 Euchromius ramburiellus (Duponchel, 1836)
 Euchromius rayatella (Amsel, 1949)
 Euchromius saltalis Capps, 1966
 Euchromius scobiolae Bleszynski, 1965
 Euchromius subcambridgei Bleszynski, 1965
 Euchromius sudanellus Bleszynski, 1965
 Euchromius superbellus (Zeller, 1849)
 Euchromius tanalis Schouten, 1988
 Euchromius viettei Bleszynski, 1961
 Euchromius vinculellus (Zeller, 1847)
 Euchromius zagulajevi Bleszynski, 1965
 Euchromius zephyrus Bleszynski, 1962

Примітки 

Вогнівки-трав'янки
Роди лускокрилих